Kaolack est un nom propre qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Kaolack, ville du Sénégal, chef-lieu du département éponyme et préfecture de la région éponyme ;
 Département de Kaolack, dêpartement du Sénégal ;
 Kaolack, région du Sénégal ;

 Khao Lak, regroupement de villages de Thaïlande dans la province de Phang Nga et le district de Takua Pa.

Hydronyme 
 Kaolak, rivière américaine de l’Alaska.